Le Globe d'or de la meilleure actrice - révélation (Globo d'oro alla miglior attrice rivelazione) est une récompense cinématographique italienne décernée chaque année, depuis 1961, par l', à la meilleure révélation de l'actrice italienne.

Globe d'or de la meilleure actrice - révélation

Liens externes 
 Site officiel

Sources

Notes et références 

Fondation en 1961
Récompense de cinéma décernée par la critique
Récompense de cinéma pour le meilleur espoir
Globe d'or